Ботовые, или ботусовые, или арноглоссовые, или левосторонние камбалы, или ромбовые  — семейство лучепёрых рыб из отряда камбалообразных.

Большинство видов лежат на морском дне на правом боку, и оба глаза находятся на левой стороне. Семейство также отличается наличием шипов на рыле и возле глаз.

Большинство видов очень маленькие, длиной от 6 до 20 см, самые крупные виды достигают в длину до 45 см. Обитают в тропических и умеренных регионах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Они питаются мелкой рыбой и донными беспозвоночными. Они откладывают пелагические яйца, дрейфующие с каплей жира в открытой воде. Некоторые виды имеют большое экономическое значение.

Классификация 
В семействе 163 вида, объединённых в 20 родов:

Примечания

Литература 
 Joseph S. Nelson: Fishes of the World. John Wiley & Sons, 2006, ISBN 0-471-25031-7.

Семейства лучепёрых рыб